

Мірабель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Мірабель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Мірабель-о-Баронні () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Мірабель-е-Блакон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром
 Сен-Жан-Мірабель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот

Мірабель () — місто у провінції Квебек, Канада

Мірабель () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Касерес.

інші 
 Міжнародний аеропорт Монреаль-Мірабель — міжнародний аеропорт міста Монреаль, провінції Квебек, Канада